Les Élections régionales de 1991 dans le land de Vienne (Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien 1991) se sont tenues en Autriche dans le land de Vienne, le . 

1991
Vienne (land)
Novembre 1991